ВХЛ в сезоне 2014/2015 — пятый сезон чемпионата Высшей хоккейной лиги. Стартовал 8 сентября 2014 года в Караганде матчем между финалистами предыдущего сезона карагандинской «Сарыаркой» и тюменским «Рубином». Победителем матча и обладателем Кубка Открытия стал клуб «Сарыарка». Победителем регулярного чемпионата досрочно стал также клуб из Казахстана.

Клубы 
В сезоне 2014/15 состав участников ВХЛ покинули три команды: «Кристалл» (Саратов), «Лада» (Тольятти) и «Титан» (Клин).

Команда «ВМФ-Карелия» (Кондопога) была переименована в «СКА-Карелия».

В сезоне 2014/15 состав участников ВХЛ пополнила команда «Барс».

Состав команд 

В любой момент времени в заявочном листе основной команды может находиться не более 27-ми хоккеистов, независимо от игрового амплуа в возрасте 17 лет и старше, из них 2 хоккеиста в возрасте 21 год.

Клуб вправе включить в заявочный лист основной команды хоккеистов клуба КХЛ, заключивших соответствующие двусторонние контракты: не более 9-ти хоккеистов для клубов, имеющих с клубом КХЛ общую организационную и/или финансовую структуру, и не более 4-х хоккеистов для клубов, заключивших с клубом КХЛ договор о спортивном сотрудничестве.

Количество хоккеистов-иностранцев, находящихся в заявочном листе основной команды — не более 4 полевых игроков. Заявка вратарей-иностранцев для российских клубов запрещена. Иностранный клуб обязан включить в заявочный лист не менее 5-ти хоккеистов — граждан того государства, которое представляет данный клуб в ВХЛ.

В заявку команды на отдельно взятый матч может быть включено не более 22 хоккеистов: 20 хоккеистов, включая 2-х вратарей, и 2 полевых игрока в возрасте 17—20 лет.

Русская классика 
Матч, ставший визитной карточкой Высшей хоккейной лиги, состоялся 14 февраля 2015 года на футбольном стадионе «Спутник» в Нижнем Тагиле, где местный «Спутник» принимал «Южный Урал» из Орска.

Регулярный чемпионат

Формат 
В чемпионате Высшей Хоккейной Лиги сезона 2014/2015 участвуют 24 клуба. Сначала команды проводят двухкруговой турнир. Кроме того, клубы делятся на шесть условных четвёрок по спортивно-географическому принципу, в которых добирают дополнительные шесть матчей (по три игры «дома» и «на выезде»). Таким образом, на первом этапе команды играют по 52 матча.

Положение команд 

  И — игр, В — выигрышей, ВО — выигрышей в овертайме, ВБ — выигрышей по буллитам, ПБ — поражений по буллитам, ПО — поражений в овертайме, П — поражений, Ш — забитые-пропущенные шайбы, ±Ш — разница шайб, О — очков

Полужирным шрифтом выделены команды, обеспечившие себе место в плей-офф.Курсивом'' выделены клубы, лишившиеся шансов на попадание в плей-офф.

Статистика игроков

Защитники 
В номинации «Лучший защитник ВХЛ» по итогам голосования главных тренеров клубов ВХЛ  определены претенденты на титул лучших игроков сезона 2014/15. 
В этой таблице указаны суммарные данные регулярного сезона и плей-оффа.

Полевые игроки 
В этой таблице указаны лучшие бомбардиры, отсортированные по количеству набранных очков, затем по количеству забитых голов.

Вратари 
В этой таблице указаны лучшие вратари, отсортированные по среднему количеству пропущенных шайб (коэффициент надёжности).

Плей-офф

Формат 
В первом раунде плей-офф команды делятся на пары согласно местам, занятым в чемпионате: 1–16, 2–15, 3–14, 4–13, 5–12, 6–11, 7–10, 8–9. Преимущество своей площадки на всех стадиях розыгрыша получают команды с более высоким номером «посева». На каждой следующей стадии плей-офф пары формируются по принципу: наиболее высокий номер «посева» играет с наименьшим номером «посева», второй по счёту — с предпоследним и т.д.

Борьба во всех сериях ведётся до четырёх побед. Серия матчей за третье место не проводится. Бронзу получает один из неудачников полуфиналов чемпионата, занявший по итогам первого этапа более высокое место.

Если в матче на втором этапе чемпионата после трёх периодов зафиксирован ничейный результат, то назначается дополнительный период (овертайм) продолжительностью 20 минут. Количество дополнительных периодов не ограничено, а игра продолжается до первого взятия ворот.

Положение команд

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ВХЛ

Высшая хоккейная лига
2014 год в хоккее
2015 год в хоккее